То́рчин () — посёлок городского типа в Луцком районе Волынской области Украины.

Географическое положение 
Находится в 25 км от Луцка.

История 
 1093: первое упоминание о поселении под именем Торчев.
 1540: получил Магдебургское право.
 2 декабря 1597: в Торчине состоялось собрание, на котором уточнялись условия Брестской унии; с тех пор местечко становится резиденцией луцких римско-католических епископов.

После третьего раздела Польши в 1795 году оказался в составе Российской империи.
 1921: согласно условиям Рижского мирного договора вошел в состав межвоенной Польской Республики, в Волынское воеводство.
 1939: в составе Украинской ССР.

25 июня 1941 г. захвачен вермахтом. Немцы создали в Торчине гетто для местных евреев (около 1500 человек) и вынужденных переселенцев из окрестных деревень (более 500 человек). 23 августа 1942 года жители гетто были расстреляны на старом еврейском кладбище. Преступление было совершено СД из Луцка.

Во время Волынской резни в 1943 году в Торчине действовала польская самооборона из 36 человек. Польские беженцы из деревень, уничтоженных УПА, прошли через город и затем уехали в Луцк или Владимир Волынский, иногда под конвоем немцев. В начале 1944 г. УПА сожгла костёл Святой Троицы и святого Иоанна Крестителя. В селе от рук украинских националистов погибли 8 поляков.

17 апреля 1944 воспользовавшись Пасхальными праздниками подразделения 106-й и 197-й стрелковых дивизий, 39-го отдельного Киевского танкового полка и 150-й отдельной Киевско-Коростенского танковой бригады Первого Украинского фронта внезапным для немцев ударом отбили Торчин.

Экономика 
Есть мясокомбинат.

В Торчине предприятие «Волыньхолдинг» организовало выпуск пищевых продуктов под торговой маркой «Торчин продукт», которая стала широко известна на Украине. В 2003 году контроль над предприятием перешёл к швейцарской компании Nestle. По состоянию на 2011 год предприятие является лидером по продажам кетчупов на украинском рынке.

Население 

Численность населения посёлка по годам (чел.):

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте ВР Украины

Населённые пункты Луцкого района
Посёлки городского типа Волынской области